El término Pamir puede hacer referencia a:
 La Cordillera del Pamir en Asia Central.
 Pamiri, un grupo étnico en la Provincia Autónoma de Gorno-Badakhshan en Tayikistán.
 Las Lenguas Pamir, un subgrupo de las lenguas iranias que se habla en la cordillera Pamir.
 Pamir, un famoso velero alemán.
 Río Pamir.
 Líneas Aéreas Pamir, de Afganistán.

Referencias